Малое Полесье — топоним:

 Малое Полесье — местность на территории Украины.
 Малое Полесье — национальный природный парк на Украине.
 Малое Полесье — посёлок в Тарасовском районе Ростовской области.

См. также 
 Полесье (значения)